NMB est un code qui signifie :
 NMB .
 nmb, le Big Nambas,
 selon les normes ISO 639-3 des codes de langue ;
 selon les étiquette d'identification de langues IETF.

NMB est un sigle qui peut signifier : 
 Nouveau Musée Bienne en Suisse ;
 North Miami Beach, une ville de Floride, aux États-Unis.